«Троєщина-2» — кінцева станція Лівобережної лінії швидкісного трамвая в Києві, розташована після станції «Романа Шухевича». Відкрита 24 жовтня 2012 року. Знаходиться на естакаді поблизу залізничного насипу і має безпосередній перехід до зупинки міської електрички Троєщина-2, від якої і отримала назву.

Див. також 

 Київський швидкісний трамвай

Станції Лівобережної лінії Київського швидкісного трамвая